Эрнест Екабович Шталберг (Эрнест Яковлевич Штальберг, ; , Либава, Гробинский уезд, Курляндская губерния, Российская империя — 12 июня 1958, Рига, Латвийская ССР, СССР) — латвийский и советский архитектор, заслуженный деятель науки Латвийской ССР (1945), академик АН Латвийской ССР (1946), профессор. Ученик основателя российского и советского неоклассицизма И. А. Фомина.

Преподавал на архитектурном факультете Латвийского университета в Риге (с 1922 по 1950 год). Основные работы созданы, главным образом, в духе рационализма и так называемой модернизированной классики (впоследствии названной ар-деко).

Биография 
 В 1898 году закончил реальное училище в Либаве.
 С 1902 по 1904 год учился в Казанском художественном училище.
 Работал помощником архитектора К. Л. Мюфке (директора училища) при строительстве нового здания этого учебного заведения. Проектировал кованую решётку лестницы.
 Известны воспоминания о встрече в Риге Эрнеста Шталберга с Еленой и Николаем Рерихами летом 1903 года.
 C 1911 по 1914 годы — ученик мастерской академика Л. Н. Бенуа в Высшем художественном училище при Императорской Академии художеств.
 В годы обучения сотрудничал со своими преподавателями, молодыми архитекторами-академиками — В. А. Щуко и И. А. Фоминым, которые привлекали наиболее талантливых студентов для работы над своими проектами.
 Э. Е. Шталберг в 1914 году получил звание художника-архитектора за проект «здания Государственного совета» (28.5.1914).
 С января 1918 года Э. Е. Шталберг входил в руководство Отдела изобразительных искусств (ИЗО) Наркомпроса РСФСР.
 Вместе с В. Маяковским, О. Бриком и Н. Пуниным входил в редакционный совет газеты «Искусство коммуны» (октябрь 1918 года).
 Ректор ВХУТЕМАС—ВХУТЕИН (бывш. Академия Художеств) в Петрограде с 1917 года и руководитель архитектурной мастерской (1919—1922).
 В 1922 году переехал из Петрограда в Ригу (Латвия).
 После Эйжена Лаубе и Августа Рейстера стал третьим председателем созданного в 1924 году «Товарищества архитекторов Латвии» (с 1928 по 1929 год).
 Спроектировал Триумфальную арку Победы и павшим солдатам в Риге. 1925 год.
 Построил театральный дом в Ропажи c 1923 по 1926 год.
 Спроектировал большое количество особняков в Межапарке с 1922 по 1940 год.
 В 1938 году вошёл в Объединение творческих работников Латвии «Садарбс».
 С 1922 по 1950 год преподавал на архитектурном факультете Латвийского университета в Риге, с 1945 года — профессор.
 Директор Института строительства и архитектуры АН Латвийской ССР, 1946—1951.
 Заслуженный деятель науки Латвийской ССР (1945).
 С организацией АН Латвийской ССР в 1946 году был избран действительным членом Академии (первый состав).
 Председатель правления Союза архитекторов Латвийской ССР (с 1945 по 1951).

Преподавательская работа 

В независимой Латвии Э. Е. Шталберг стал доцентом архитектурного факультета Латвийского университета, где руководил мастерской «С». Он, как и Роман Сута, был одним из лидеров современного искусства Латвии и приверженцем архитектурного функционализма. Его мастерская «С» конкурировала с двумя другими. Одной руководил профессор Эйжен Лаубе, приверженец особого латышского пути в архитектуре, базирующегося на классическом наследии, другой — Пауль Кундзиньш (Pauls Kundziņš 1888—1983), исследователь народного строительного ремесла.

До войны латышским проектировщикам были незнакомы современные архитектурные веяния. Эмигрировавший в США Артурс Дамрозе признавался, что в годы учёбы (с 1931 года) не слышал про Ле Корбюзье или Bauhaus ни слова. «Латвийское архитектурное сообщество, в своё время, не только упустило борьбу за новую архитектуру, но даже не поддерживало её». В стиле функционализма в Риге работало в основном немецкое бюро «Karr & Bätge». Новаторские идеи Bauhaus не получили распространения из-за узости рынка, особенно в строительстве нового жилья, и дефицита новых материалов.

Когда осенью 1944 года часть сотрудников и студентов архитектурного факультета ЛУ выехали в Германию с отступающими гитлеровскими войсками, Э. Е. Шталберг остался на родине. В 1945 году было создано Латвийское отделение Союза архитекторов СССР, в котором из 69 довоенных архитекторов было зарегистрировано 16 человек, в том числе и Шталберг, который возглавил это подразделение. Одновременно он стал профессором Латвийского государственного университета и возглавил одну из архитектурных мастерских соответствующего факультета, второй мастерской руководил бывший ассистент Лаубе — художник-архитектор Сергей Николаевич Антонов.

Ученики 
Среди учеников профессора Э. Е. Шталберга по ВХУТЕИН (бывш. Академии художеств в Петрограде) — известный архитектор-конструктивист О. Л. Лялин и основоположник ленинградского дизайна И. А. Вакс; по Латвийскому университету — архитектор Артур Галиндом (создавший Военный музей Латвии и Galerija Centrs); архитекторы Советской Латвии — Артур Рейнфельд (автор санатория в Яункемери) и Марта Станя (архитектор театра Дайлес на улице Бривибас в Риге).

Отзывы 

К сожалению, в современной Латвии стали незаслуженно забывать роль архитектора, академика АН Латвийской ССР, профессора Э. Е. Шталберга.

Наиболее показательный пример — это высказывания теоретика архитектуры Яниса Крастыньша. В своём монументальном труде, научном издании «Архитектура Советской Латвии», опубликованном в 1987 году и переизданном на латышском в 1998 году, написано об оригинальной композиции и художественной ценности памятника Свободы, который спроектировал архитектор Э. Е. Шталберг и его роли в формировании современного центра Риги.

В марте 2012 года тот же Янис Крастыньш в рижской газете, рассуждая о Шталберге, даже не упоминает ни сам памятник Свободы, ни оригинальный секционный жилой дом 1930 года на улице Ломоносова в Риге, ни хорошо известный мемориал «Судрабкалныньш» 1937 года:

Имя архитектора Э. Е. Шталберга, по заслугам признанного в советской Латвии, вычёркивают из книг последних лет. Так, в специальном издании 2015 года, посвящённом памятнику Свободы, автор текста Э. Упманис вообще не упоминает архитектора сооружения, приписывая его авторство лишь скульптору Карлису Зале.

Основные работы 

 Участвовал в проектировании Русского павильона на Всемирной выставке в Риме (Италия), под руководством академика В. А. Щуко, 1911 год.
 Доходный дом акционерного общества «Новый Петербург». Санкт-Петербург, переулок Каховского, дом 2. Архитекторы: И. А. Фомин и Э. Е. Шталберг. 1914 год. Стиль: неоклассицизм.
 Праздничное оформление Петроградских мостов к годовщине Великой Октябрьской революции (октябрь 1918 года).
 Корпус купальни санатория. Юрмала, Кемери, ул. Дарзиня, 15, (1924).
 В 1927 году создал проект «Народного дома» (улица Бруниниеку, дом № 29/31, на углу с улицей Тербатас). Проект был частично реализован в 1930 году.
 Секционный жилой дом в Риге (улица Ломоносова, 12), 1930 год. Барельефы в кладке «Хозяйка дома» и «Глава семьи» — скульптор Карлис Земдега.
 Актовый зал Латвийского университета (1929—1936).
 Памятник Свободы (Рига) (1931—1935, скульптор К. Зале).
 Мемориальный комплекс «Судрабкалныньш» — памятник стрелкам 6-го Рижского полка, защищавшим город от наступления армии генерала Бермондта в 1919 году (1937, скульптор Карлис Зале).
 Детский туберкулёзный санаторий в районе города Цесиса (1936—1938).
 Архитектурно-композиционное решение памятника В. И. Ленину в Риге (1947—1950 годы), скульпторы В. Я. Боголюбов и В. И. Ингал (Ленинград).

Галерея основных произведений

См. также 
 Карл Зале
 Мемориал «Судрабкалныньш»
 Памятник Свободы (Рига)
 Памятник Ленину (Рига)

Примечания

Литература 

  (в пер.)
  (суперобл.)
 Большая Советская энциклопедия: В 30 т. — 3-е изд. — М., 1969—1978. Том 29, стр. 486, Э. Е. Шталберг.
 
 Архитектура Советской Латвии (научное издание), И. Страутманис, О. Бука, Я. Крастиньш, Г. Асарис. М.: «Стройиздат», 1987, 320 с.
 Apsītis V. Kārlis Zāle. R., «Liesma», 1988, ISBN 5-410-00439-6
 Rīgas arhitektūras astoņi gadsimti pasaules kultūras spogulī, Ojārs Spārītis, Jānis Krastiņš. Rīga, «SIA Nacionālais apgāds», 2005. ISBN 9984-26-204-9.
 Enciklopēdija, Māksla un arhitektūra. Biogrāfiās. Rīga, «Preses nams», 2000, ISBN 9984-00-361-2.
 

Архитекторы Латвии
Архитекторы СССР
Авторы памятников и мемориалов
Архитекторы Риги
Архитекторы Санкт-Петербурга
Заслуженные деятели науки Латвийской ССР
Академики АН Латвийской ССР
Преподаватели вузов Латвии
Педагоги СССР
Преподаватели Латвийского университета
Члены Союза архитекторов СССР
Похороненные на кладбище Райниса